Berzdorf kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Bożnowice, ort, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat ząbkowicki,

Tyskland 

 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen – kommun i  Landkreis Görlitz, Sachsen, 

Robotskapade Polenförgreningar